Flat puede referirse a:
 Flat, población y comuna francesa, situada en la región de Auvernia.
 Flat (Alaska), lugar designado por el censo en el área censal de Yukón–Koyukuk, estado estadounidense de Alaska.
 Flat assembler, ensamblador libre, multi-paso, con el estilo de la sintaxis de Intel que soporta las arquitecturas IA-32 y x86-64.
 Flat (ruta), patrón hecho en el fútbol americano usado en jugadas por pase.

Existen varias islas también llamadas islas Flat:

 Isla Plana, decimocuarta isla más grande y la segunda más pequeña del conjunto de las islas Spratly.
 Islas Flat, pequeño archipiélago en la parte este de la bahía Holme, en la Antártida.